El término Zell puede referirse a:

Zell, municipio del estado federal de Carintia, en Austria; 
Zell, comuna suiza del cantón de Lucerna; 
Zell, comuna suiza del cantón de Zúrich; o
Zell, población del norte de Baviera (Alemania).
Zell (Renania-Palatinado).